Juramento
Ou ainda:
El juramento - uma telenovela
Estação Juramento

Localidades

Juramento (Minas Gerais)

Desambiguação